Piiri (Muhu), een plaats in Estland, gemeente Muhu
 Piiri (Tartu), een plaats in Estland, gemeente Tartu vald
 Piiri (Tõrva), een plaats in Estland, gemeente Tõrva